Махмет Каирбаевич Каирбаев ( — ) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, командир батареи 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 17-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, полковник (на момент присвоения звания Героя — старший лейтенант). После службы в рядах советской армии — занимал ответственные руководящие посты в Казахской ССР.

Биография 
Махмет Каирбаев родился 1 января 1925 года в ауле Кулмырза Малдарского сельского округа Айгыржалской волости, бывшей Семипалатинской губернии. В 1940-х годах земли урочища Аршалы перевели в состав государственного фонда страны. Предгорная равнина казахского мелкосопочника, где остатки древней горной системы плавно переходят в холмистые прииртышские степи, была отведена для военного полигона. Это место идеально подходило для испытания ядерного оружия. Тысячи переселенцев вынужденно оставили родовые места и могилы своих предков. Из обихода изъяли прежние административно-территориальные наименования, как утратившие свои географические обозначения. Для жителей бывшего Малдарского сельского округа местом рождения официально указывался Майский район Павлодарской области. Местом же рождения Махмета стал именоваться центр Бескарагайского района — село Семиярск, куда в 1930-е годы перевез свою семью Мукатаев Каирбай, во время голодомора в степи. (Справка. Постановлением ВЦИК от 3 сентября 1928 года Семипалатинский уезд преобразован в округ, а из волостей созданы районы. Вновь образован Кзылтанской район с центром в ауле Малдар. Постановлением ЦИК Казахской ССР от 1-2 февраля 1932 года, Кзылтанский район упразднили, а территорию присоединили к Бескарагайскому району. Этим же решением, центр Бескарагайского района был перенесен из станицы Бегень в поселок Семиярск.)

Репрессии 1937 года не обошла дом Мукатаевых. Главу семьи Каирбая, работника системы потребительской кооперации, обвинили в срыве поставок продуктов питания населению. Как член группы национал-фашистской организации, 23 октября 1937 года он был осужден к 10 годам лишения свободы без права переписки. В ночь с 25 на 26 октября Каирбай был расстрелян. Судебное определение «без права переписки», ввели с целью, чтобы снизить статистику выносимых смертных приговоров.

В 12 лет Махмет стал «сыном врага народа» и это клеймо, больше чем нужда, давило на его сознание. Дом Мукатаевых, в прямом смысле слова, выглядел как обезглавленный. Сельчане обходили его и старались не переступать порога дома, где проживала семья врага народа. У него осталось единственное право, которое просто было не отнять, это право на отличную учебу. Он с отличием окончил среднюю школу, но не получил соответствующую грамоту. Лишь в десятом классе, после обращения в райком комсомола, приняли в ее ряды. Целеустремленный юноша не потерял веру в невиновность отца. По казахской традиции, в год своего 16-летия, Махмет берет себе фамилию по имени своего отца. Аттестат об окончании школы и паспорт, были выписаны на имя Каирбаева Махмета Каирбаевича.

В 1941 году поступил на филологическое отделение Семипалатинского учительского института, но в январе 1942 года занятия прекращаются и студентов распускают по домам. С закрытием института, завершается его полуголодная студенческая жизнь. Махмет возвращается в Семиярск и работает учителем в средней школе.

Только после третьей попытки, военком направил его на учебу в Подольское военное артиллерийское училище, дислоцировавшееся в городе Бухаре. Махмету, с отличием окончившего училище, присвоили звание на ступень выше, лейтенанта артиллерии.

С апреля 1943 года лейтенант Каирбаев на Калининском фронте. 712-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, в составе 17-й артиллерийской бригады был в резерве Главного Командования ГКО СССР. Такие противотанковые артиллерийские части использовались как силы быстрого реагирования, способные развернуться на любом огневом рубеже и вести огонь прямой наводкой. Лейтенант Каирбаев состоял в должностях командира огневого взвода и командира батареи 76-мм орудий, был трижды легко ранен и один раз контужен. За образцовое выполнение заданий командования в борьбе с фашистскими захватчиками, в марте 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. Кроме этого, был награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степенями, медалью «За отвагу».

27 июня 1945 года старший лейтенант Каирбаев откомандирован в Москву, на учебу в Академию имени Дзержинского. В октябре 1945 года его исключают из ВУЗа. Причина исключения прояснятся через сорок лет. В уголовном деле Мукатаева Каирбая сохранились материалы: заявление Героя СССР Каирбаева на имя Народного Комиссара НКВД СССР Л. П. Берия о пересмотре дела отца; ходатайство Павлодарского УНКВД, перед Особым Совещании НКВД СССР, о реабилитации Героя СССР Каирбаева, которому в момент ареста отца было 12 лет. В июле 1946 года старший лейтенант Каирбаев демобилизовался из армии.

Ранняя трудовая биография Махмета началась с работ по найму. Его трудовой стаж был подтвержден документами и составил: 4 года и 9 месяцев.

С 15 октября 1946 года Героя СССР назначают на вакантную должность заведующего отделом социального обеспечения Бескарагайского райсовета депутатов трудящихся. (Утверждается Решением райсовета от 24 ноября 1946 года).

В декабре 1950 года переводят на должность ответственного секретаря райсовета. (Решение райсовета от 1 декабря 1950 г.).

В марте 1952 года назначается в должности заместителем председателя райисполкома. (Решение райсовета от 22 марта 1952 г.).

В марте 1953 года его переводят заместителем председателя Лозовского райсовета депутатов трудящихся. (Решение Павлодарского облисполкома от 1 марта 1953 г.).

В ноябре 1954 года избран председателем Ермаковского райисполкома.

В марте 1957 года избран председателем Краснокутского райисполкома.

В ноябре 1957 года избран первым секретарем Краснокутского райкома КП Казахстана.

25 января 1968 года Каирбаева избирают вторым секретарем Павлодарского обкома КП Казахстана.

В сентябре 1976 года Каирбаев избран председателем исполкома Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся.

В мае 1982 года он освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

За успехи, достигнутые в освоении целины и животноводства, развитие промышленного потенциала области, в 1955, 1966, 1971 и 1980 годах он награждается орденами Трудового Красного Знамени, а в декабре 1973 года орденом Октябрьской Революции. Герой Советского Союза был награжден различными медалями СССР и удостоен многими юбилейными наградами страны. С 1940 по 1943 годы состоял членом ВЛКСМ. В октябре 1943 года стал кандидатом в члены КПСС, а в январе 1944 года принят в партию. Неоднократно избирался в состав Павлодарского обкома КП Казахстана, четырех райкомов области. Был депутатом Верховного Совета Казахской ССР 7-10 созывов. На 10-м, 12 и 13-м республиканских съездах избирался кандидатом и членом ЦК КП Казахстана. В 1960 году окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Махмет Каирбаев скончался 14 июля 1996 года, был похоронен на Муялдинском кладбище города Павлодара.

Примечания

Литература 
 Каирбаев М. М. «ВЫСОТА МАХМЕТА КАИРБАЕВА — БИОГРАФИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ». 2016 г. ISBN 978-601-284-143-5
 Каирбаев М. М. «ДОРОГИ ОТЦОВ — ПУТИ СЫНОВЕЙ…О ЖИЗНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАХМЕТА КАИРБАЕВА». 2020 г. ISBN 978-601-284-350-7
 Герои Советского Союза — казахстанцы. Книга 1. — Алма-Ата, 1968.
 
 Хлебников Н. М. Под грохот сотен батарей. — М.: Воениздат, 1974.

Ссылки 
 Статья Командование беру на себя!  на сайте nomad.su..
 Статья Каирбаев. Эскизы характера  на сайте nomad.su..

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные в Павлодаре
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Председатели Павлодарского облисполкома
Вторые секретари Павлодарского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС